Чорна — различные значения:

 Населённые пункты
 Чорна — город в Венгрии
 Чорна — село в Резинском районе Молдавии
 Чорна — деревня в коммуне Хохкирх района Баутцен, земля Саксония
 Чорна — деревня в коммуне Тиендорф района Мейсен, земля Саксония
 Чорна — деревня в коммуне Лоссаталь района Лейпциг, земля Саксония